Urs este un termen provenit din latinescul ursus. Se poate referi la:

David Urs, ofițer român în armata cezaro-crăiască,
Urs (animal) : Animale (mamifere) din Familia Ursidae, cu trup mare, mătăhălos, acoperit cu blană, plantigrade, omnivore sau carnivore, răspândite în toată Emisfera nordică și în unele regiuni din cea sudică. Cei mai cunoscuți reprezentanți ai familiei sunt ursul brun, ursul alb și ursul grizzley,
Urs (aliment) : Aliment tradițional românesc. Ursul se prepară dintr-un boț de mămăligă de mei, de secară, de hrișcă sau de porumb, în care se pun, la mijloc, fie brânză, de un fel sau de mai multe feluri, fie brânză și unt. Bulzul astfel format se pune la cald, în mod tradițional pe sobă sau pe un grătar deasupra unui foc de lemne. Gustul este diferit în funcție atât de compoziție cât și de tipul și timpul de încălzire adoptate. Este o mâncare deosebit de sănătoasă și hrănitoare și... deosebit de bună. Frecventă în folclorul românesc, mai ales în legendele din Bucovina, Moldova și Basarabia referitoare la Dediu și Ștefan cel Mare și Sfânt,
Urs (element arhitectonic) Nume dat grinzilor principale ale unui pod din lemn sau / și stâlpilor principali ai caselor țărănești.
Urs (etnografie) dansul ursului, obicei românesc de Anul Nou

Vezi și 
 Ursu (dezambiguizare)
 Ursa (dezambiguizare)
 Urși (dezambiguizare)
 Ursul (dezambiguizare)
 Ursus (dezambiguizare)
 Ursoaia (dezambiguizare)
 Valea Ursului (dezambiguizare)

 Ursad, sat în județul Bihor
 Urșani, sat în județul Vâlcea
 Ursați, sat în județul Gorj
 Ursari, sat în județul Călărași
 Ursărești, sat în județul Iași
 Urseni, sat în județul Timiș
 Urseiu, sat în județul Dâmbovița

Prenume
 Ursula (dezambiguizare)

Nume de familie:
 Ioan Ursuț
 Viorica Ursuleac
 Mihaela Ursuleasa
 Nicolae Ursulescu — Octavian Ursulescu

Nume de familie românești